peut faire référence à :

 , album du Peuple de l'Herbe ;
 A Matter of Time, titre original du film Nina réalisé par Vincente Minnelli (1976) ;
 A Matter of Time, album de Mike Posner sorti en 2009 ;
 A Matter of Time, chanson de Sennek lors du Concours Eurovision de la chanson 2018 pour la Belgique ;
 A Matter Of Time, titre original de l'épisode Une Question de temps de la deuxième saison de la série Stargate SG-1.